2 miejscowości w Polsce: 
 Obrytki – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn 
 Obrytki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Przytuły